

Geografia

Croazia
 Nona (Nin) – comune della regione zaratina

Italia
 Nona – frazione di Vilminore di Scalve in provincia di Bergamo

Altro
 Nona – il nome di una delle ore canoniche nella liturgia della Chiesa cattolica
 Accordo di nona – accordo musicale
 Nona - cortometraggio del 2021 diretto da Louis Gonzales